Crookes est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Joy Crookes (1998-), auteure-compositrice-interprète britannique ;
 William Crookes (1832-1919), chimiste et physicien britannique.

Physique 
 Radiomètre de Crookes, ampoule dans laquelle quatre ailettes tournent sous l’effet du rayonnement électromagnétique ;
 Tube de Crookes, un des premiers tubes à décharge électriques expérimentaux.

Littérature 
 Les Expériences du docteur Crookes, chronique d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam sur le spiritisme paru entre 1884 et 1886 ;
 Le Testament de Basil Crookes, roman policier français de Pierre Véry publié en 1930.

Patronyme anglais